Герас () — бог старости в древнегреческой мифологии.

Герас () — город  в Австрии.